

Амірово — присілок, Аскінський район, Башкортостан
 Амірово — село, Буздяцький район, Башкортостан
 Амірово — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Амірово — село, Стерлібашевський район, Башкортостан